

Persones 
 Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert, ballarina i cortesana coneguda com ara Lola Montez o Lola Montes (1821-1861).

Obres 
 Lola Montes, sarsuela d'Amadeu Vives i Fiacro Iraizoz (1902).
 Lola Montès, pel·lícula francesa de Max Ophüls (1955).